Schnitzelbank ist
 eine spezielle Werkbank mit Klemmfunktion für das Werkstück, siehe Schnitzbank
 eine in der Schweiz übliche Art Bänkelsang, siehe Schnitzelbank (Bänkelsang)
 ein unter deutschstämmigen Amerikanern beliebtes Lied, siehe Schnitzelbank (Lied)